Josef Staudigl kan syfta på:

* Josef Staudigl den äldre (1807–1861), österrikisk operasångare
 Josef Staudigl den yngre (1850–1916), österrikisk operasångare